Gottman ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Gottman (1692–1761), schwedischer Künstler
 Anders Oscar Gottman (1838–1887), schwedischer Maler
 John Gottman (* 1942), US-amerikanischer Psychologe
 Lorens Gottman (1708–1779), schwedischer Künstler
Siehe auch
Gottmann
Godman